Vollidiot steht für:
 Idiot, verschärfte Form
 Vollidiot (Roman), ein Roman von Tommy Jaud
 Vollidiot (Film), eine Verfilmung des gleichnamigen Romans
 Die Vollidioten, ein Roman des Autors Eckhard Henscheid (1973)

Siehe auch